Ivănescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Cezar Ivănescu (1941-2008), poet, dramaturg, scriitor și director de editură român
 Emil Ivănescu (n. 1978), arhitect român
 Gheorghe Ivănescu (1912-1987), lingvist și filolog, profesor universitar român
 Mircea Ivănescu (1931-2011), scriitor, poet, eseist și traducător român
 Paula Maria Ivănescu (n. 1946), senator român
 Petre Ivănescu (1936-2022), handbalist și antrenor german originar din România
 Rodica Ciocan-Ivănescu (n. 1916), traducătoare română și istoric literar
 Traian Ivănescu (1933-2019), jucător și antrenor de fotbal român

Vezi și 
 Ivănești

Nume de familie românești